Praia dos Molhes är en strand i Brasilien.   Den ligger i delstaten Rio Grande do Sul, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Brasília.

Källor 

Stränder i Rio Grande do Sul